Världsmästerskapet i korfball 1984 var det andra världsmästerskapet i korfball och spelades i Belgien 24–27 april 1984.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Match om förstaplats

Slutställning

Källor
ikf.org

1984
1984 i Belgien
Sportåret 1984
Internationella sportevenemang i Belgien
Korfball i Belgien